La Prva savezna liga SFRJ 1980-1981, conosciuta semplicemente come Prva liga 1980-1981, fu la 52ª edizione del campionato jugoslavo di calcio, la 35ª dopo la fine della seconda guerra mondiale. La vittoria finale fu appannaggio della , al suo quattordicesimo titolo, secondo consecutivo.

Nel ranking UEFA 1980-81 la Prva liga si piazzò al 15º posto (11º nel quinquennale 1976-1981).

Squadre partecipanti

Profili

Provenienza

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Jugoslavia, qualificata alla Coppa dei Campioni 1981-1982
      Vincitrice della coppa nazionale, qualificata alla Coppa delle Coppe 1981-1982
      Qualificate alla Coppa UEFA 1981-1982
      Retrocesse in Druga Liga 1981-1982

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria viene stilata secondo la differenza reti delle squadre interessate.
Coppe minori:Qualificata alla Coppa Mitropa 1981-1982 : .Qualificata alla Coppa dei Balcani per club 1981-1983 : .Qualificate alla Coppa Intertoto 1981 : .

Classifica marcatori

Risultati

Tabellone

Calendario 
 2 partite della 30ª giornata (in programma domenica 24 maggio) sono state rinviate a mercoledì 27 maggio poiché  e  erano impegnate nella finale della coppa nazionale.

 Fonti: exyufudbal e rsssf

Squadra campione

Živan Ljukovčan (17)
Zlatko Krmpotić (32)
Milan Janković (30)
Boško Ǵurovski (26)
Dragan Miletović (23)
Vladimir Petrović (25)
Miloš Šestić (31)
Rajko Janjanin (34)
Zdravko Borovnica (29)
Srebrenko Repčić (33)
Ivan Jurišić (27)
Allenatore: Branko Stanković

Riserve
Milan Jovin (16), Cvijetin Blagojević (16), Dragan Simeunović (16), Milenko Rajković (14), Ljubiša Stojanović (12), Radomir Savić (12), Zoran Jelikić (10), Slavoljub Muslin (10), Milko Ǵurovski (9), Nedeljko Milosavljević (6), Slobodan Goračinov (2), Zdravko Čakalić (2), Srboljub Stamenković (1), Goran Živanović (1), Slavko Radovanović (1), Srboljub Marinković (1)
Fonti: sportsport.ba, worldfootball.net e crvenazvezdafk.com

Note

Voci correlate 
Druga Liga 1980-1981
Kup Maršala Tita 1980-1981

Collegamenti esterni 
  Statistiche stagione 1980-81 su historical-lineups.com
  Stagione 1980-1981 su eu-football.info
  Stagione 1980-1981 su HRnogomet
  Stagione 1980-1981 su sportsport.ba
  Le stagioni 1978-1983 su FSG Zrenjanin
  Le stagioni 1981-1990 su claudionicoletti
  Risultati su exYUfudbal
  Stagione 1980-1981 su RSSSF

Calcio nel 1980
Calcio nel 1981
1981
Campionato jugoslavo di calcio